Across 110th Street (film), een film uit 1972 van regisseur Barry Shear
 Across 110th Street (nummer), een single van Bobby Womack, van de soundtrack van bovenstaande film